Александр Иванович Михайлов (6 декабря 1905 года, Земетчино, Тамбовская губерния — 6 февраля 1988 года, Москва) — советский учёный в области авиационных двигателей и научно-технической информации, информатики и программной инженерии, профессор (1954), доктор технических наук (1954). Внёс большой вклад в развитие информатики как научной дисциплины в СССР. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1963).

Биография 
Родился в с. Земетчино Тамбовской губернии.

В 1931 году окончил механический факультет Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева по специальности «машиностроение». В 1931—1932 годах — аспирант МИХМ.

С 1930 по 1940 гг. работал в сфере, связанной с авиационной промышленностью. В 1942—1946 годах — директор Московского авиационного института (МАИ). В 1944 году МАИ признан лучшим вузом столицы с вручением переходящего Красного знамени.

В начале 1950-х гг. участвовал в создании Всесоюзного института научной и технической информации АН СССР (ВИНИТИ). И далее, в течение 30 лет, с 1956 по 1986 гг., возглавлял его. С временем его руководства связывают становление государственной системы научно-технической информации и завоевание Институтом мирового признания.

В 1946—1955 годах — заместитель министра МАП СССР, заместитель главного учёного секретаря АН СССР. Инициатор организации отечественной системы научно-технической информации и первой в стране кафедры информатики в МГУ.

С 1960 по 1980 гг. активно принимал участие в работе Международной Федерации Документации (международная организация, объединявшая ведущие информационные центры и библиотеки, работавшие в области информатики). Был главным редактором периодического издания «Международный форум по информации», выпускающегося ВИНИТИ, с 1975 по 1988 гг. Координировал Исследовательский комитет МФД по теоретическим основам информации при ВИНИТИ.

Похоронен на .

Научная деятельность 
Сделал существенный вклад в развитие информатики на территории Советского союза и Восточной Европы. Совместно с Гиляревским Р. С. и Чёрным А. И. дал точное определение таким понятиям, как Информация, Информатика и т. д., чётко описав их в своих публикациях, и тем самым, дав толчок к развитию советской науки в информационной сфере. Один из первых, предложивший технологию работы современных баз данных, используя информационные технологии.

Награды 
 орден Ленина (четырежды) (22.05.1939; 16.09.1945; 30.12.1965; 20.07.1971)
 орден Октябрьской Революции (17.09.1975)
 орден Трудового Красного Знамени (трижды) (04.11.1944; 13.05.1981; 13.12.1985)
 орден «Знак Почёта» (26.06.1959)
 медаль «За трудовую доблесть» (09.07.1954)
 другие медали

Библиография 
 Михайлов А. И. и др. Рабочий процесс и расчёт камер сгорания газотурбинных двигателей. — М.: Оборонгиз, 1959.
 Михайлов А. И. и др. Газотурбинные установки замкнутого цикла. — М.: Издательство АН СССР, 1962.
 Михайлов А. И., Чёрный А. И., Гиляревский Р. С. Основы научной информации. — М.: Наука, 1965. — 655 с.
 Михайлов А. И. Информатика — новое название теории научной информации / А. И. Михайлов, А. И. Чёрный, Р. С. Гиляревский // Научно-техническая информация. — 1966. — № 12.
 Михайлов А. И., Чёрный А. И., Гиляревский Р. С. Основы информатики. — М.: Наука, 1968. — 756 с.
 Михайлов А. И., Чёрный А. И., Гиляревский Р. С. Международный форум по информатике: Сборник статей. — М.: Всесоюзный институт научной и технической информации (Совиет Унион), Интернатионал Федератион фор Документатион, 1969.
 Михайлов А. И. Семиотика и информатика. — М.: 1975.
 Михайлов А. И., Чёрный А. И., Гиляревский Р. С. Международный форум по информатике: Сборник статей. — М.: Всесоюзный институт научной и технической информации (Совиет Унион), Интернатионал Федератион фор Документатион, 1976. — 434 с.
 Михайлов А. И. Терминология информатики: (библиографический указатель работ). — М.: ВИНИТИ, 1976. — 122 с.
 Михайлов А. И., Чёрный А. И., Гиляревский Р. С. Научные коммуникации и информатика. — М.: Наука, 1976. — 436 с.

Примечания 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Инженеры СССР
Руководители Московского авиационного института
Сотрудники ВИНИТИ